Cancelli steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Fabriano, Provinz Ancona, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Reggello, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Stadt Foligno, Provinz Perugia, Italien